

Moldavia
Călimănești, comune del distretto di Nisporeni

Romania
Călimănești, comune del distretto di Vâlcea